Форальяк ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 50,46 км². Население — 1749 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

История 
Город основан в 10 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Mapa de Forallac en Google Maps

Муниципалитеты Жироны